NAR peut signifier :

 Nouvelle Action royaliste, un mouvement royaliste français ;
 Noyaux armés révolutionnaires, un groupe armé italien ;
 North American Review, une revue littéraire américaine.